Перечислены связные 3-регулярные (кубические) простые графы с малым числом вершин.

Связность 
Число простых кубических графов с числом вершин 4, 6, 8, 10,… равно 1, 2, 5, 19,…. Классификация по 1- и 2-связности рёбер сделана, как обычно принято. Остальные кубические графы, вообще говоря, все трёхсвязны, поскольку удаление всех рёбер, смежных какой-либо вершине, приведёт к потере связности. Если использовать определение в свете алгебры  (смотрите ниже), дополнительное подразделение 3-связных графов может быть полезным. Выделим следующие подклассы
 Нетривиально 3-связные графы могут быть разделены путём удаления 3 рёбер на два подграфа, каждый из которых содержит по меньшей мере две вершины.
 Циклически 4-связные — все оставшиеся, то есть не 1-связные, не 2-связные и не тривиально 3-связные.
В таблице эти два случая обозначаются цифрами 3 и 4 в четвёртом столбце.

Рисунок 
Модели из шаров и стержней показывают граф в стиле изображений молекулярных связей.
Комментарии к индивидуальным рисункам содержат
обхват, диаметр, индекс Винера,  и .
Гамильтонов цикл (где существует) показан путём нумерации вершин, начиная с 1.
(Положение вершин определено, исходя из евклидова и расстояния из теории графов, которые помещены в , а затем обработаны программой Jmol.)

LCF-нотация 
LCF-нотация — система обозначений, разработанная Ледербергом, Коксетером и Фрухтом для представления кубических графов, являющихся гамильтоновыми.

Рёбра цикла в нотацию не включаются. Поскольку граф кубический, в каждой вершине имеется смежное ребро, не принадлежащее циклу. Эти рёбра можно описать, указав, на сколько вершин удалена вторая вершина от первой (со знаком плюс по часовой стрелке и со знаком минус против часовой стрелки).
Часто такое представление даёт повторяющиеся последовательности, в этом случае выписывают только такую последовательность, а количество последовательностей показывают индексом.

Пусть  — вершины графа, и  — гамильтонов цикл из  вершин. Если фиксировать вершину , существует единственная вершина  на расстоянии , связанная хордой с ,
 
Вектор  из  целых является удобным, хотя и не единственным, представлением гамильтонова кубического графа. Применяются два дополнительных правила:
 Если элемент , заменяем его на ;
 Избегаем повторения последовательности , если она периодична, и заменяем повторение степенью.
Поскольку начальная вершина пути несущественна, числа в представлении можно циклически сдвигать. Если граф содержит различные гамильтоновы циклы, можно выбрать один из них для LCF-нотации. Один и тот же граф может иметь различные LCF-нотации, в зависимости от того, каким образом были выстроены вершины.

Часто антипалидромическое представление
 
предпочтительно (если таковое существует), и в этом случае вторая часть заменяется на «;-». LCF-нотация , например, может быть сокращена до .

Таблица

4 вершины

6 вершин

8 вершин

10 вершин

12 вершин 

Колонка LCF пуста, если у графа нет гамильтонова цикла, что наблюдается довольно редко (гипотеза Тэйта). В этом случае список рёбер между парами вершин с индексами от 0 до n-1 в третьем столбце используется как идентификатор.

Вектор коэффициентов взаимодействия 
Каждый 4-связный (в выше определённом смысле) простой кубический граф с 2n вершинами определяет класс квантовой механики 3n-j символов. Грубо говоря, каждая вершина представляет 3jm-символ, граф превращается в орграф путём назначения знаков моментам инерции квантовых чисел , вершины помечаются согласно направленности в дереве  (дерево вершин) 3-jm символов, а граф представляет сумму произведений всех этих чисел, присвоенных вершинам.

Имеется 1 (6j),
1 (),
2 (12j), 5 (15j),
18 (18j),
84 (21j),
607 (24j),
6100 (27j),
78824 (30j),
1195280 (33j),
20297600 (36j),
376940415 (39j) и т. д. таких символов.

Если они эквивалентны некоторому порождённому вершинами бинарному дереву (вырезается одно ребро и находится сечение, которое разрезает граф на два дерева), они представляют коэффициенты вторичного взаимодействия, и тоже известны как графы Ютсиса.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Граф (математика)
Регулярные графы
Семейства графов